Уикипедия на амхарски език е раздел на амхарски език в Уикипедия. Проектът започва работа през декември 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Амхарски език
Амхарски език
Езици в Етиопия